Hula (dansvorm), dansvorm uit Polynesië
 Hula (film), film uit 1927